Getting Married :
 Getting Married, pièce de théâtre de George Bernard Shaw créée en 1908.
 Getting Married, film américain de Colin Campbell sorti en 1911.
 Getting Married, film américain d'Arthur Hotaling sorti en 1913. 
 , téléfilm sorti en 1978.